Ramsau je název několika obcí v Německu a Rakousku. Jedná se také o německý název české obce Ramzová.

Ramsau bei Berchtesgaden, obec v Německu
Ramsau (Dolní Rakousko), obec v Rakousku
Ramsau am Dachstein, obec a známé turistické středisko v Rakousku.
Ramsau im Zillertal, obec v Rakousku